Outlaws puede hacer referencia a:

 The Outlaws (Cómic)
 Outlaws (Lost)
 The Outlaws (película)